Grand Manan peut signifier:

Un archipel du Nouveau-Brunswick.
Une paroisse comprenant toutes les îles de cet archipel.
Une île de cet archipel.
Un village de cet archipel.
Le Refuge d'oiseaux de Grand Manan, située sur la même île

Voir aussi
Île White Head.